Des élections municipales se déroulent en Italie les 20 et , en même temps que les élections régionales et un référendum constitutionnel. Le second tour se déroule les 4 et .

Résumé

Résultats par ville

Aoste 
Gianni Nuti succède à Fulvio Centoz. Le Centre-gauche conserve la mairie d'Aoste. L'Union valdôtaine perd cependant un grand nombre de votes, et n'est plus le premier parti en termes de suffrages.

Vote populaire

Bolzano 
Le maire sortant Renzo Caramaschi est réélu. Même si sa coalition est minoritaire, il dispose de l'appui du SVP, lui donnant la majorité au conseil municipal ( sur 45).

Vote populaire

Trente 
Franco Ianeselli succède à Alessandro Andreatta. Le Centre gauche conserve la mairie de Trente.

Vote populaire

Venise 
Le maire sortant Luigi Brugnaro, un indépendant soutenu par le centre-droit, est réélu dès le premier tour.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
Élections régionales italiennes de 2020
Référendum constitutionnel italien de 2020

2020
Municipales
Politique en septembre 2020